Piter Jelles De Dyk is een openbare middelbare school voor de onderbouw, die onderdeel is van de scholengemeenschap Piter Jelles. 

Er worden lessen aangeboden voor de eerste twee jaren van het vmbo en de eerste drie jaren van havo en vwo. De school heeft ongeveer 450 leerlingen. Piter Jelles Junior is samen met Piter Jelles De Brêge gevestigd in Leeuwarden. 

School in Leeuwarden